Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Nashville 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrici Jenny Byrne e Janine Tremelling che hanno battuto in finale 7–5, 6–7, 6–4 Elise Burgin e Rosalyn Fairbank.

Teste di serie
 Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (finale)
 Leila Meskhi /  Svetlana Černeva (primo turno)
 Beth Herr /  Candy Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

]

Virginia Slims of Nashville 1988